Ло́двар, Лодуар () — город на северо-западе Кении, в провинции Рифт-Валли. Административный центр округа Туркана. Расположен к западу от озера Рудольф на автомобильной дороге A1, на высоте 477 м над уровнем моря. По оценочным данным на 2005 год население города составляет 19 113 человек.
 
В населённом пункте располагаются больница, католическая церковь и аэропорт Лодвар.

Промышленность 

В городе развиты плетение корзин и туризм.

Религия 
Город является центром одноимённой католической епархии.

Примечания 

Города Кении
Рифт-Валли